McVeigh est un patronyme pouvant désigner :

Patronyme
, commentateur sportif néo-zélandais,
 (1849-?), nationaliste et homme politique irlandais,
Charles McVeigh (1898-1984), joueur de hockey sur glace canadien,
 (né en 1985), joueur australien de football australien,
 (né en 1949), joueur de football anglais,
 (1921-1944), soldat américain de la Seconde Guerre mondiale,
 (né en 1957), joueur de football écossais,
 (né en 1981), joueur australien de football australien,
 (né en 1977), joueur de football nord-irlandais,
Timothy McVeigh (1968-2001), terroriste intérieur américain,
 (né en 1930), homme politique australien.

Toponyme

, communauté du comté de Pike dans le Kentucky.

Voir aussi

Homonymie de patronyme